Lac Benoît peut se référer à:

Hydronymes



Grand lac Benoît, lac de Notre-Dame-du-Laus (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 45° 59' 57" Nord; 75° 40' 39" Ouest.
Lac Benoît, lac de Mont-Élie (Québec) (territoire non organisé), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale. Coordonnées géographiques: 47° 59' 17" Nord; 70° 16' 23" Ouest.
Lac Benoît, lac de Rivière-de-la-Savane (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie. Coordonnées géographiques: 47° 03' 22" Nord; 73° 43' 07" Ouest.
Lac Benoît, lac de Shawinigan (ville), Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 44' 21" Nord; 72° 50' 49" Ouest.
Lac Benoît, lac de Val-des-Monts (municipalité), MRC Les Collines-de-l'Outaouais, Outaouais (Québec). Coordonnées géographiques: 45° 44' 16" Nord; 75° 41' 39" Ouest.
Lac Benoît, lac de La Morandière-Rochebaucourt (municipalité), MRC Abitibi, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées géographiques: 48° 44' 54" Nord; 77° 48' 19" Ouest.
Lac Benoît, lac de Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées géographiques: 48° 08' 36" Nord; 76° 04' 40" Ouest.
Lac Benoît, Lac de Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 01' 08" Nord; 71° 31' 18" Ouest.
Lac Benoît, lac de Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 21' 12" Nord; 71° 30' 05" Ouest.
Lac Benoît, lac de Saint-David-de-Falardeau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 40' 15" Nord; 71° 02' 43" Ouest.
Lac Benoît, lac de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 30' 41" Nord; 70° 01' 52" Ouest.
Lac Benoit, lac de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 49' 30" Nord; 71° 16' 47" Ouest.
Lac Benoît, lac de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 59' 39" Nord; 70° 19' 45" Ouest.
Lac Benoît, lac de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 28' 25" Nord; 70° 11' 16" Ouest.
Lac Benoît (rivière Benoît), lac de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 51° 30' 44" Nord; 71° 06' 16" Ouest.
Lac Benoit, lac de Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 48° 39' 38" Nord; 70° 00' 11" Ouest.
Lac Benoît, lac de Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 49° 42' 40" Nord; 68° 44' 21" Ouest.
Lac Benoît, lac de Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 49° 43' 32" Nord; 68° 00' 55" Ouest.
Lac Benoît, lac de Baie-d'Hudson (territoire non organisé), Nord-du-Québec. Coordonnées géographiques: 55° 06' 07" Nord; 77° 46' 18" Ouest.
Petit lac Benoît, lac dans Notre-Dame-du-Laus (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 45° 59' 53" Nord; 75° 41' 11" Ouest.

Toponymes 

Rue Benoît-du-Lac-Poitras, rue de Saint-Gabriel-de-Brandon (municipalité), MRC D'Autray, Lanaudière.
Lac Benoît-Gagnon, lac de Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 02' 14"  71° 57' 03" Ouest.
Saint-Benoît-du-Lac (municipalité), MRC Memphrémagog, Estrie. Coordonnées géographiques: 45° 10' 00" Nord; 72° 16' 00" Ouest.